Станисла́в Вита́льевич Жма́кин (25 июня 1982, Пенза, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Мастер спорта России международного класса.

Карьера 
Воспитанник пензенского хоккея. Начал карьеру в 2001 году в родной Пензе в составе «Дизелиста», тренер — Владимир Тимофеевич Лохматов. В 2002 году подписал контракт на один год с «Южным Уралом» Орск под руководством Игоря Масленникова, который впоследствии и посоветовал на просмотр в тольяттинскую «Ладу» молодого игрока. В 2003 году 20-летний Жмакин был приглашен на просмотр в «Ладу» и спустя два месяца заключил контракт сроком на три года. Дебютировал в Суперлиге в матче против «Химика» и в первой же смене отличился результативной передачей. В сезоне 2003/04 стал обладателем бронзовой медали чемпионата России. В сезоне 2004/05 стал обладателем серебряной медали. В 2005 году провел 19 матчей за «Салават Юлаев», после чего вернулся в «Ладу». В сезоне 2005/06 клуб испытывал финансовые трудности, и многие ведущие игроки покинули «Ладу». Команда с молодым составом стала обладателем Континентального Кубка, который проходил в венгерском Секешфехерваре. По окончании сезона подписал контракт сроком на два года. В 2008 году, когда была создана КХЛ, Жмакин подписал контракт с ЦСКА на два года. Следующий сезон провёл в составе «Автомобилиста». В первом же матче против «Локомотива» отметился двумя шайбами и, несмотря на то, что пропустил первые 19 туров сезона, за оставшиеся 37 игр с 14 голами стал лучшим снайпером клуба. По окончании сезона был включен в расширенный список Сборной России.

Перед началом сезона 2010/11 подписал контракт на более выгодных условиях с череповецкой «Северсталью», в составе которой набрал 20 (10+10) очков в 46 матчах. Во время матча против ЦСКА после столкновения с Евгением Курбатовым получил тяжелейшее сотрясение мозга, реанимацию проводили прямо на льду и в бессознательном состоянии отправили в госпиталь. По окончании сезона Жмакин заключил контракт с ханты-мансийской «Югрой», В сезоне 2011/2012 провел 8 матчей за нижнекамский «Нефтехимик».

3 мая 2012 года подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». Провел всего 6 матчей. 3 октября 2012 года был обменян в «Автомобилист» на право выбора в третьем раунде драфта юниоров КХЛ 2015 года.. С 16 голами стал лучшим снайпером клуба. В сезоне 2013/014 после шести матчей получил травму колена и после трех проведенных операций так и не смог впоследствии восcтановиться. В 2014 году был приглашен на просмотр в новокузнецкий «Металлург», провел три матча на предсезонном турнире в Астане, в которых отличился двумя результативными бросками. Травма колена дала о себе знать, и Жмакин решил завершить карьеру.

Сборная 
В сезоне 2006/07 был вызван в сборную России на финал Еврохоккейтура.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России 2004. Серебряный призер чемпионата России 2005
 Обладатель Континентального Кубка 2006. Победитель Еврохоккейтура за сборную России 2007

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки сборной России по хоккею с шайбой